Влади́мир Анто́нович Федоро́вич (1924—2013) — советский и российский экономист,  американист, руководитель группы государственного регулирования экономики в Институте США и Канады РАН.

Участник Великой Отечественной войны. Служил в военно-морской контрразведке. Участвовал в ликвидации абверовского подполья в Прибалтике. В 1957 году окончил Московский институт международных отношений. В 1958–1968 гг. – сотрудник Агентства печати «Новости». Работал в Институте США и Канады РАН с 1968 года.

Государственный эксперт ГКНТ СССР и постоянный представитель ГКНТ в Комитете по науке и технике ЕЭК ООН (1975–1992). 

Автор, соавтор и ответственный редактор 24 фундаментальных трудов ИСК РАН общим объёмом свыше 170 авторских листов, которые посвящены анализу механизма государственного регулирования экономики, науки и техники и военного производства США.

Библиография 
 США: наука и образование (1974) (в соавторстве); 
 США: государство и экономика (1976) (в соавторстве); 
 Американский капитализм и государственное хозяйствование. Федеральная контрактная система: эволюция, проблемы, противоречия (1979); 
 США: организация государственных программ (1980) (в соавторстве); 
 США: военное производство и экономика (1983) (в соавторстве); 
 Американский капитализм в 80-е годы. Закономерности и тенденции развития экономики (1986); 
 Американское государство накануне XXI века (1990) (в соавторстве); 
 США: государство и рынок (1991) (в соавторстве); 
 США на рубеже веков (2000) (в соавторстве).
 США: Федеральная контрактная система: механизм регулирования государственного хозяйствования (2010) (в соавторстве).

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Премия имени Е. С. Варги (2006) — за серию работ «США: Федеральная контрактная система и экономика», «США: государство и экономика»

Ссылки

Примечания 

Выпускники МГИМО
Сотрудники Института США и Канады РАН
Лауреаты премии имени Е. С. Варги
Американисты СССР
Американисты России